Лагероньер, Альфред
 Лагероньер, Луи Этьен Артур